André Forrer (1972-), connu sous le nom de DJ Mind-X, disc jockey suisse ;
 Joachim Forrer (1782-1833), militaire suisse ;
 Leonard Forrer (1869-1953) numismate et marchand de pièces de monnaie
 Ludwig Forrer (1845-1921), homme politique suisse ;
 Il a donné son nom à la Loi Forrer, instituant une assurance maladie obligatoire et annulée par un référendum en 1900.
 Robert Forrer (1866-1947), archéologue d'origine suisse installé à Strasbourg